Borkovec – wieś w Chorwacji

Osoby o tym nazwisku:
 Petr Borkovec – czeski poeta, tłumacz i publicysta